Allerton peut faire référence à :
 Allerton, un village du comté de Vermilion (Illinois) ;
 Allerton, une ville, du comté de Wayne en Iowa ;
 , un quartier de Liverpool.

Autre 
 , un jardin botanique à Kauai (Archipel d'Hawaï)